Usun () era um povo nómade indo-europeu existente na China entre os séculos  e .

Bibliografia

Referências

 Bartold W.W., "Four studies in history of Central Asia", Leiden, E. J. Brill, 1962
 Gardiner-Garden, J.R., Chang-Ch'ien and Central Asian Ethnography in: Papers of Far Eastern History 33 (March 1986) p. 23-79. (Australian National University Institute of Advanced Studies Department of Far Eastern History (Canberra) ISSN 0048-2870, a survey of theories of ethnic affiliations and identification of the Wusun and the Yuezhi.
 Hill, John E. (2009) Through the Jade Gate to Rome: A Study of the Silk Routes during the Later Han Dynasty, 1st to 2nd Centuries CE. John E. Hill. BookSurge, Charleston, South Carolina. ISBN 978-1-4392-2134-1.
 Hill, John E. 2004. The Peoples of the West from the Weilue 魏略 by Yu Huan 魚豢: A Third Century Chinese Account Composed between 239 and 265 CE (sic.). Draft annotated English translation. 
 陈连开 (Liankai, Chen) (1999). 中国民族史纲要 (Outlines on China's Ethnicities). Beijing: China Financial and Economic Publishing House. ISBN 7-5005-4301-8.
 Mallory, J.P. and Mair, Victor H. The Tarim Mummies: Ancient China and the Mystery of the Earliest Peoples from the West. Thames & Hudson. London 2000. ISBN 0-500-05101-1.
 Stein, Aurel M. 1921. Serindia: Detailed report of explorations in Central Asia and westernmost China, 5 vols. London & Oxford. Clarendon Press. Reprint: Delhi. Motilal Banarsidass. 1980. 
 王明哲. 王明哲,王炳华著. 王炳华 (Wang Mingzhe et al.) (1983). 乌孙硏究 (Research on Wusun). Ürümqi: Xinjiang People's Press.

Antigos povos da China
História do Cazaquistão
Povos indo-europeus
Povos túrquicos